Dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien et le portugais, le mot colombiana est un adjectif singulier féminin signifiant « de Colombie, colombienne ».

Les mots Colombianus, Colombiana et Colombianum sont par ailleurs trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant également « de Colombie, colombien ».

Sciences et techniques 
En biologie :
  est un genre d'orchidées originaires d'Amérique ;
 en taxonomie, les mots colombianus, colombiana et colombianum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales découvertes ou décrites en Colombie. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : colombianus, colombiana, colombianum.

Culture et société 
 Colombiana est un film d'action français réalisé par Olivier Megaton, sorti en 2011.
 La colombiana est un palo flamenco créé en 1931 par le chanteur espagnol .
 La Colección central colombiana de papa (« Collection centrale colombienne de la pomme de terre ») est une banque de gènes consacrée à la pomme de terre (Solanum tuberosum) et aux espèces voisines qui forment le pool génique de la pomme de terre. 
 La Comisión Colombiana del Océano (« Commission colombienne de l'océan ») est un organisme colombien chargé du conseil, de la planification et de la coordination des services du gouvernement en matière de politique nationale de la mer et des espaces côtiers.

Épithète spécifique